Пара Сунь Шэннань / Чжан Шуай — победительницы турнира.

Сеянные 

  Хань Синьюнь /  Лу Цзинцзин (Четвертьфинал)
  Сюй Ифань /  Чжоу Имяо (Полуфинал)
  Сунь Шэннань /  Чжан Шуай (Титул)
  Акико Ёнэмура /  Томоко Ёнэмура ''(Первый раунд)

Ход турнира

Ссылки 
 

Beijing International Challenger 2010